Makoto Kyogoku ( Kyogoku Makoto) est un personnage du manga Détective Conan.

Histoire et Personnalité 
C'est le petit ami de Sonoko Suzuki. Il est aussi un champion de Karaté au lycée d'Haido.

Sa première apparition est lors d'un voyage, Sonoko, Ran et Conan vont au bord de mer et séjourne dans sa pension de famille. Au début, il est suspecté car un tueur rode et s'en prend aux jeunes filles.

Mais il s'avère que Sonoko est la véritable cible du tueur et il la sauve du vrai tueur et laisse entendre qu'il est très attirée par elle.

De bonnes manières, il peut être considéré comme un allié valable en raison de ses qualifications au karaté.

En raison de plusieurs participations à des tournois intérieurs et d'outre-mer et d'une timidité bien-caché vers Sonoko, ils ne peuvent se voir souvent.

Bien qu'il soit considéré par Conan comme une bête à combat, il sauve souvent Sonoko quand elle est sur les affaires dangereuses ce qui arrive souvent lorsqu'elle est avec Ran et Conan.

Sonoko lui envoie souvent des indices sur où elle se trouve qui d'une manière originale, elle souhaite créer du romantisme dans leur relation. Surtout qu'elle a beaucoup d'imagination et pas forcément très facile à suivre.

Habilités et Compétences 
 Arts Martiaux 

Makoto pratique du karaté comme Ran. Il est surnommé « le prince du coup de pied » .

Relation 
Sonoko Suzuki
Makoto a rencontré sonoko pour la première fois lors d'une compétition de karaté. Sonoko encourageait Ran a pleins poumons c'est comme ça qu'il l'a rencontré cependant sonoko ne l'a pas vu. Leurs relation est plutôt timide puisqu'ils ne se voient pas souvent. Makoto est jaloux de kaito kid car il sait qu'elle l'admire.

Références 

Personnage de Détective Conan
Personnage de fiction japonais
Personnage de fiction créé en 1994

it:Personaggi di Detective Conan#Personaggi secondari